Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 9 и 11 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в прыжке в длину являлась Ивана Шпанович из Сербии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 6,67 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 9 августа 2018 года. В сектор вышли 27 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у женщин состоялись 11 августа 2018 года. В сектор не вышла действующая чемпионка Ивана Шпанович из Сербии. Причиной стала травма ахиллова сухожилия, которую она получила во время квалификации. Итоговые результаты оказались очень плотными: первое и второе место разделили два сантиметра, первое и третье — пять сантиметров. После первых двух попыток лидером была Марина Бех, но затем на первое место вышла Малайка Михамбо из Германии. Её третий прыжок оказался победным, хотя в заключительном раунде соревнований Бех и британка Шара Проктор были близки к тому, чтобы превзойти его. При этом Михамбо стала победительницей с худшим результатом среди всех чемпионок Европы после 1974 года — 6,75 м.

В организации соревнований участвовала двукратная олимпийская чемпионка в прыжке в длину Хайке Дрекслер. Она работала волонтёром, выравнивая песок в яме для приземления после попыток участниц.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки